US (band), een Nederlandse band
Verenigde Staten oftewel United States
US Festival, een rockfestival dat in 1982 en 1983 werd gehouden
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland of Uitwaterende Sluizen
US (omnisportvereniging), een omnisportvereniging uit Amsterdam met afdelingen voor volleybal, badminton, basketbal, handbal en tafeltennis

Us (Val-d'Oise), een Franse gemeente in het departement Val-d'Oise
Usa (Duitsland) of Us, een rivier in Duitsland
Us (land), een land uit de Hebreeuwse Bijbel
Us (1991), een Amerikaanse tv-film uit 1991
Us (film), een Amerikaanse film uit 2019
Us (miniserie), Britse miniserie uit 2020 

.us, het achtervoegsel van Amerikaanse domeinnamen